FMG est un sigle qui peut signifier :
 Forum Media Group, un groupe allemand spécialisé dans les médias.

FMG est une abréviation qui peut signifier :
 franc malgache, l'ancienne unité monétaire de la République de Madagascar, dont FMG était l'abréviation courante bien que son code était MGF selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code